Landtagswahlkreis 33 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Baden-Baden (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Mannheim-Stadt III (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Märkisch-Oderland III (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Oder-Spree IV (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Frankfurt/Oder I (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Main-Taunus II (seit 1983)
 Wahlkreis 33 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 33 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Vorpommern-Rügen IV (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Rügen I (1994 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Pasewalk – Strasburg (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Barsinghausen (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Neustadt/Wunstorf (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Hannover-Nordwest (2003)
 Landtagswahlkreis Hannover-Mitte (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Gandersheim (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Wuppertal II (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Wuppertal III – Solingen II (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Bonn II (2000)
 Landtagswahlkreis Wuppertal I (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Mönchengladbach I (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Mönchengladbach II (1962)
 Landtagswahlkreis Mönchen-Gladbach II (1958)
 Landtagswahlkreis M.Gladbach-Süd (1947 bis 1954)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Alzey (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Leipzig 7 (seit 2014)
 Wahlkreis Torgau-Oschatz (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Bautzen II – Löbau II (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Merseburg (seit 2021)
 Landtagswahlkreis Saalekreis (2016)
 Landtagswahlkreis Eisleben (2006 und 2011)
 Landtagswahlkreis Ballenstedt (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Halle, Altstadt IV (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Lübeck-Süd (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Lübeck-West (2012)
 Landtagswahlkreis Ahrensburg (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Segeberg-Mitte (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Eutin-Nord (1967 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Eutin-Süd (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Segeberg-Nord (1947 und 1950)

in Thüringen:
 Wahlkreis Saale-Orla-Kreis I (seit 1994)
 Wahlkreis Pößneck (1990)